Многие доисторические млекопитающие ныне вымерли, см. например Мегафауна. Также см. список доисторических млекопитающих.

Это неполный список млекопитающих, вымерших в наше время. Указаны их даты исчезновения и прежний ареал. Список содержит роды, виды и подвиды, которые вымерли после 1500 года н. э., который условно считается началом «современности» Международным союзом охраны природы. Многие из этих животных вымерли в результате охоты, промысловой или спортивной, или из-за разрушения среды обитания.

Сумчатые

Сирены

Грызуны

Зайцеобразные

Насекомоядные

Летучие мыши

Парнокопытные

Хищные

Приматы

Непарнокопытные

См. также 
 Животные, вымершие после 1500 года
 Список угрожаемых видов млекопитающих

Примечания 

Комментарии

Источники